Bom Jesus do Itabapoana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bom Jesus do Itabapoana (ort), Rio de Janeiro, 
 Bom Jesus do Itabapoana (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar